Катла́бух или Котлабух () — пойменное озеро в Измаильском районе Одесской области Украины. Расположено на левобережье низовий Дуная, от которых отделено дамбой. Используется как водохранилище. Водообмен с Кислицким гирлом Дуная регулируется шлюзованными каналами Желявский и Громадский. Относится к группе Придунайских озёр.

Общая характеристика 
Длина 21 км, ширина до 6 км, площадь 68,5 км², глубина до 2,7 м, минерализация воды 1,4−1,6 г/л. Котловина озера продолговатой формы с расширением (до 11 км) в южной части. Температура воды летом +24 — +26 °C, зимой озеро замерзает.

Южные берега озера низинные, заболоченные. Северные берега приподнятые, местами обрывистые, рассечённые балками, местами их высота достигает 8—10 м. Между обрывом и урезом воды имеется полоса побережья шириной 50—500 м. Местами берег обрывается к урезу воды. Берега Котлабуха сложены из третичных известняков (разрабатываемых каменоломнями в селе Ташбунаре), прикрытых песками и глинами с гипсом.

Дно Котлабуха постепенно углубляется к центральной части водоема. В прибрежной части оно покрыто песком с примесью глины или гальки, немного глубже — заиленным песком, а в центральной части — серым илом.

С севера в озеро впадает река Большой Котлабух (длина — 48 км). От основной части озера отходят два залива: Ташбунарский на западе, куда впадает река Ташбунар (длина — 37 км) и Гасанский на востоке, куда впадает река Еника (длина — 26 км). Длина Гасанского залива — 5 км, Ташбунарского — 4 км. Верхняя часть Гасанского залива занята рыборазводными прудами.

Гасанский залив изначально возник на рубеже XIX и XX веков, как временное паводковое явление вызываемое смещением грунтов, размыванием и подтоплением территории в этой местности. После регулирования стока озера и долгосрочной поддержки его на 30-50 см выше уровня Дуная (начало — в конце 50-х годов XX века), Гасанский залив стабилизировался и стал постоянно существующей частью акватории водоема.

На берегах озера расположен ряд населённых пунктов — Богатое, Кислица, Першотравневое (Гасаны), Суворово, Утконосовка.

Флора и фауна 
В озере многочисленна водная растительность; из редких видов растений встречается водяной орех плавающий (). В озере водятся сазан, щука, окунь, краснопёрка, жерех, карась, лещ, судак и сом, реже встречаются язь, рыбец, чехонь и бычки. Рыборазводные пруды используют для разведения и зарыбления озера молодью толстолобика и белого амура. Существует промысел раков, чья популяция в Котлабухе очень велика и, по оценкам, в некоторые годы доходит до 15 миллионов особей. Из птиц гнездятся: белолобый и серый гусь, лысуха, озерная чайка, фазан, дроздовидная камышовка, красноклювая казарка.

Значение 
Озеро имеет ключевое значение для оросительной системы Измаильского района. Используется для разведения рыбы и промысла раков.

Экологические проблемы 
В настоящее время озеро Котлабух отрезано от Кислицкого гирла Дуная дамбой, а часть плавней со стороны Дуная преобразованы в польдеры и используются как рыборазводные пруды. В результате этого произошло нарушение естественного водообмена, что сказалось на ухудшении качества воды в озере, уменьшении рыбопродуктивности и биоразнообразия.

Предложения экологов сводятся к воссозданию связи между Котлабухом и Кислицким гирлом, максимально приближённой к природной. По мнению ученых в результате этого начнется процесс возрождения поймы, увеличится нерест рыб, улучшится качество водоснабжения озера.

Уровень воды существенно понизился, озеру грозит вымирание.

История 
Побережье озера Котлабух было заселено людьми ещё задолго до начала нашей эры. На берегах озера обнаружены следы племен гумельницкой культуры, которые обитали здесь в VI тысячелетии до н. э.

К северным берегам озера подходит построенный римлянами Траянов вал.

Примечания

Литература 
 Ресурсы поверхностных вод СССР. Описание рек и озёр и расчёты основных характеристик их режима. — Т. 6. Украина и Молдавия. Вып. 1. Западная Украина и Молдавия (без бассейна р. Днестра). — Л., Гидрометеоиздат, 1978. — 488 с.

Ссылки 
 

Бассейн Дуная
Озёра Одесской области
Водные объекты Измаильского района